Александар Катанић (Лозница, 15. августа 1995) српски је фудбалер.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде

Клупски 
Лозница
 Српска лига Запад: 2014/15.

Хонка
 Лига куп Финске: 2022.

Појединачно 
 Најбољи стрелац Прве лиге Србије за сезону 2019/20.
 Играч кола у Суперлиги Србије (1)

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1995.
Спортисти из Лознице
Српски фудбалери
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Лознице
Фудбалери Телеоптика
Фудбалери ОФК Бачке
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Металца Горњег Милановца
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Младости Нови Сад
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије